Zeil est un patronyme et toponyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
Famille von Waldburg-Zeil, branche de la famille von Waldburg
Martin Zeil (né en 1956), homme politique allemand
 (1927-2012), homme politique néerlandais

Toponyme

Zeil, rue commerciale de Francfort-sur-le-Main
Zeil am Main, ville de Bavière

Mont Zeil, sommet des Monts MacDonnell en Territoire du Nord

Voir aussi
, talk-show politique allemand

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Homonymie de toponyme